Три-Систерс — многозначное понятие.

  — хребет в Британской Колумбии, Канада.
  — хребет в штате Орегон, США.
 Три-Систерс — группа островов в архипелаге Соломоновы острова.
 Три Сестры (Австралия) — скалы в Голубых горах, Австралия.
 Три-Систерс (горы, ЮАР) — горы в ЮАР.
 Три-Систерс (Альберта) — гора в Канаде.

См. также 
 Три сестры (значения)